Нагароте () — город и муниципалитет на северо-западе Никарагуа, на территории департамента Леон.

Географическое положение 
Расположен в южной части департамента, примерно в 42 км от столицы страны, города Манагуа. Абсолютная высота — 96 метров над уровнем моря.

Экономика 
В городе находится ТЭС «Solidaridad» (мощность 54 МВт).

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляет 15 281 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Города-побратимы 
  Норуолк, США

Примечания 

Города Никарагуа